Bulduk (Eskipazar), een dorp in het Turkse district Eskipazar
Bulduk (İzmit), een dorp in het Turkse district İzmit
Bulduk (Pazaryeri), een dorp in het Turkse district Pazaryeri
Bulduk (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü
Bulduk (Şanlıurfa), een dorp in het Turkse district Şanlıurfa